

Codici 
 HWA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hawabango (Papua Nuova Guinea)
 hwa – codice ISO 639-3 della lingua wané

Musica 
 H.W.A.  – gruppo musicale hip hop statunitense

Sport 
 HWA – squadra automobilistica tedesca